Bivona (Agrigento), een gemeente in de Italiaanse provincie Agrigento
Bivona (Vibo Valentia), een plaats in de Italiaanse gemeente Vibo Valentia